Riverside Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riverside Cemetery (Colorado), ID-Nr. 94001253
 Riverside Cemetery (Connecticut), ID-Nr. 88001525
 Riverside Cemetery (Georgia), ID-Nr. 83000183
 Riverside Cemetery (Broome County, New York), ID-Nr. 04000824
 Riverside Cemetery (Oswego County, New York), ID-Nr. 93000854
 Riverside Cemetery (Sullivan County, New York), ID-Nr. 93001226
 Riverside Cemetery (Rhode Island), ID-Nr. 83003853
 Riverside Cemetery (Tennessee), ID-Nr. 03000394
 Riverside Cemetery (Wisconsin), ID-Nr. 03000578